Yas steht für:
 Yas-Insel, Insel von Abu Dhabi
 Yas (Rapper), iranischer Rapper
 Yas (Schiff), Privatyacht

YAS steht für:
 Flughafen Kangirsuk, Kangirsuk, Québec, Kanada (IATA-Code)

yas steht für:
 Nugunu, bantoide Sprache in Kamerun (ISO-639-3-Code)

Abkürzung